Huamantla (stad), stad in Mexico
 Huamantla (gemeente), gemeente in Mexico